Saint-Florentin ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Saint-Florentin (Indre) im Département Indre
 Saint-Florentin (Yonne) in Département Yonne